Włochy (Warschau), een stadsdeel van de Poolse stad Warschau
 Włochy (Opole), een plaats in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Namysłowski
 Włochy (powiat Kielecki), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Włochy (powiat Pińczowski), een plaats in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski